Fondo ima više značenja:
 Fondo, Ferrara
 Fondo, Piacenza
 Fondo, Torino
 Fondo, Trento
 Fondo, Verona